Элвин Эрнест Хейз (, род. 17 ноября 1945 года в Рэйвилле, Луизиана, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за команды «Сан-Диего / Хьюстон Рокетс» и «Балтимор / Кэпитал / Вашингтон Буллетс». В 1990 году был включён в баскетбольный Зал славы, а в 1996 году — в список 50 величайших игроков в истории НБА.

Статистика

Статистика в НБА

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 ClutchFans.net Profile — Houston Rocket Fan Site

Игроки «Хьюстон Кугарз» (баскетбол)
Игроки «Сан-Диего Рокетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Балтимор Буллетс»
Игроки «Кэпитал Буллетс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Члены Зала славы баскетбола
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
Выпускники Хьюстонского университета